TOS est l'abréviation de :
 Taux d'ondes stationnaires, unité de mesure utilisée dans les télécommunications ;
 The Operating System, système d'exploitation des ordinateurs de la famille Atari ST ;
 Trusted operating system, système d'exploitation répondant à certaines normes de sécurité ;
 Star Trek: The Original Series, une série télévisée américaine ;
 Tales of Symphonia, un jeu vidéo ; 
 Type of Service, un champ de l'en-tête d'un paquet IPv4 utilisé pour la qualité de service ;
 , système informatique de gestion des terminaux de manutention (conteneurs) ;
 , désignant le contrat d'utilisation d'un service ou d'une application informatique.

Abréviation